Бо́рош () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Борош, Адам (1900—1973) — венгерский ботаник, бриолог.
 Борош, Денеш (род. 1988) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Борош, Петер (род. 1928) — венгерский государственный и политический деятель.
Борош, Шандор (1907—1944) — венгерский шахматист.
Борош, Шандор (род. 1949) — венгерский легкоатлет (метатель копья).